Termin L-metionin:oksidovani-tioredoksin S-oksidoreduktaza ima više značenja.
 Metionin-S-oksid reduktaza
 L-metionin (S)-S-oksid reduktaza